Cei trei mari este un termen folosit pentru a desemna cele mai mari trei puteri, companii, personalități sau organizații. Astfel, prin acest termen se poate înțelege:

Cei trei mari Aliați din al doilea război mondial,
Cei trei lideri ai Aliaților din al doilea război mondial: Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt și Iosif Vissarionovici  Stalin,
Cele trei mari conferințe din timpul celui de-al doilea război mondial,
Cele trei mari puteri postbelice: Statele Unite, Regatul Unit și Uniunea Sovietică,
Cele trei mari economii europene: Germania, Franța și Regatul Unit,
Cei trei mari producători americani de automobile: Ford, General Motors, DaimlerChrysler,
Cei trei mari producători japonezi automobile: Toyota, Honda, Nissan,
Cele trei mari companii de televiziune americane: CBS, NBC, ABC;
Cele trei mari companii americane de transport aerian: American Airlines, United Air Lines, Delta Air Lines;
Cele trei mari universități americane: Harvard, Yale și Princeton. În Statele Unite, în mai multe state există universități locale considerate cele mai mari trei  instituții de învățământ superior pe plan regional;
Cele trei mari boli ale secolului trecut: SIDA, tuberculoză și malarie. 

Trei